Le terme Route 7 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 7

Canada 
 Route 7 au Manitoba
 Route 7 au Nouveau-Brunswick
 Route 7 en Nouvelle-Écosse
 Route 7 en Ontario
 Route 7A en Ontario
 Highway 7 au Yukon

Bolivie 
 Route 7

Paraguay 
 Route 7

Uruguay 
 Route 7

Europe 
 Route européenne 7
 Route européenne 007

Allemagne 
 Route fédérale 7 ()

France 
 Autoroute A7
 Route nationale 7
 Route départementale 7 dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 7

Lituanie 
 Route magistrale 7

Suisse 
 Route principale 7

Voir aussi